Wilczok ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Wilczok (1952–2018), deutscher Geiger und Konzertmeister
 Ernst Wilczok (1922–1988), deutscher Kommunalpolitiker